Никола́й Кача́лов:
 Качалов, Николай Александрович (1818—1891) — директор Департамента таможенных сборов Российской империи, архангельский губернатор в 1869—1870 годах.
 Качалов, Николай Николаевич (1852—1909) — директор Электротехнического института, архангельский губернатор в 1905—1907 годах.
 Качалов, Николай Николаевич (1883—1961) — создатель советского оптического стекла, член-корреспондент АН СССР.